Den Namen Agatho tragen folgende Personen
Agatho von Alexandria (654–673), koptischer Papst 
Agatho (Patriarch) (951–964), Patriarch von Jerusalem
Agatho (Papst) (678–681), römischer Papst

Siehe auch:
Agathon